Barrense – abitanti di Barra (Brasile)
Barrense – abitanti di Barra de Santo Antônio
Barrense – abitanti di Barra de São Miguel (Alagoas)
Barrense – abitanti di Barra de São Miguel (Paraíba)
Barrense – abitanti di Barra do Bugres
Barrense – abitanti di Barra do Chapéu
Barrense – abitanti di Barra do Jacaré
Barrense – abitanti di Barra do Piraí
Barrense – abitanti di Barra do Quaraí
Barrense – abitanti di Barra do Ribeiro
Barrense – abitanti di Barras (Brasile)
Barrense – abitanti di Barro (Brasile)
Barrense – abitanti di Conceição da Barra
Barrense – abitanti di Sete Barras